Ricker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Edwin Ricker
 Percy Leroy Ricker